Vas ima više značenja:
 Vas (Beluno)
 Vas (Udine)
 Vas (Kostel)